Алессио Ди Мауро (; родился 9 августа 1977 года в Сиракузе, Италия) — итальянский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Отец Алессио — Сальваторе занимается гостиничным бизнесом; мать — Фернанда — парикмахер.

Начал играть в теннис в возрасте 6 лет вместе со старшими братьями — Джермано и Фабио, которые также были профессиональными теннисистами.

Любимое покрытие — грунт, лучший удар — бэкхенд.

Дисквалификация 2007 года 
10 ноября 2007 года стало известно, что Ди Мауро дисквалифицирован ATP на 9 месяцев и оштрафован на 60 000 долларов за то, что делал ставки на результаты теннисных матчей. Он стал первым теннисистом в истории кого отлучили от тенниса за данный проступок. Всего с ноября 2006 по июнь 2007 года итальянец сделал более 120 ставок, но при этом на результаты своих матчей он не ставил.. В профессиональный теннис он вернулся в итоге в конце июня 2008 года.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1998 году. Первый титул пришёл к нему в июле 2001 года, когда он выиграл турнир серии «челленджер» в Кампинасе. Затем в начале августа он выиграл и первый турнир серии «фьючерс». В августе 2003 года ди Мауро выиграл «челленджер» в Сан-Марино. В мае 2004 года на серия Мастерсе в Риме состоялся дебют Алессио в ATP-туре. В июне 2004 года он выиграл «челленджер» в Мантуе. В апреле 2005 года, выиграв «челленджер» в Монце, ди Мауро впервые поднялся в Top100 одиночного рейтинга. В мае того же года на Мастерсе в Риме впервые сыграл с игроком из Top10 — Андре Агасси и уступил 5-7 2-6. Летом состоялся дебют итальянца на турнирах серии Большого шлема: на Уимблдонском турнире он дошёл до второго раунда. В июле на турнире в Гштаде в матче первого раунда выиграл у № 21 в мире на тот момент Давида Феррера 6-4 1-6 6-3.

В феврале 2006 года на турнире в Акапулько впервые выходит в четвертьфинал, выиграв к тому же в матче первого раунда игрока из Top10 Гильермо Корию — 6-2 6-4. В апреле на Мастерсе в Монте-Карло обыграл Станисласа Вавринку и Радека Штепанека и вышел в третий раунд, где проиграл Гастону Гаудио. В августе выиграв у Юргена Мельцера вышел во второй раунд Открытого чемпионата США. В феврале 2007 года достиг высшего в карьере достижения — выход в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В борьбе за титул ди Мауро уступает Хуану Монако 1-6 2-6. По итогам турнира он поднялся на самую высокую строчку одиночного рейтинга за карьеру — 68-е место. В июле итальянец выиграл «челленджер» в Мантуе.

В июне 2009 года Алессио выиграл титул на «челленджере» в Милане. За 2010 год выиграл три «фьючерса». В марте 2013 года выиграл «челленджер» в Сан-Луис-Потоси, начав его с квалификационного отбора.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (37)

Победы (19)

Поражения (18)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (9)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии